Agnese Allegrini (n. 1982) – giocatrice di badminton italiana
 Francesco Allegrini (1587-1663) – pittore italiano
 Francesco Allegrini  (1729 – dopo il 1785) – incisore italiano, fratello dei tipografi Giuseppe e Pietro
 Giuseppe Allegrini (XVIII-XIX secolo) – editore, tipografo e incisore italiano
 Laura Allegrini (n. 1960) – politica italiana

Pagine correlate 
 Allegri